

Стефан Караджа () — село в Варненській області. Входить до складу общини Вилчий Дол.
 Стефан Караджа () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Добричка.
 Стефан Караджа () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Главиниця.
 Стефан Караджа (гайдук) — національний герой Болгарії, гайдук, революціонер, борець за звільнення Болгарії від османського поневолення, видатний воєвода.